Stati Uniti d'America
McHenry – città della Contea di Foster, Dakota del Nord
McHenry – città della Contea di McHenry, Illinois
McHenry – città della Contea di Ohio, Kentucky
McHenry – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania

Pagine correlate 
Contea di McHenry